ORP „Bielik” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty podwodne polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od bielika, drapieżnego ptaka nielicznie występującego w Polsce:
 ORP „Bielik” (295) – jednostka projektu 613 z lat 50. XX wieku, ex-radziecki S-279
 ORP „Bielik” (296) – okręt typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Svenner” (S309)

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów